Gladwin kan syfta på:

 Gladwin, Michigan
 Gladwin, West Virginia

Se även 
 Gladwin County